Сюлли-сюр-Луар () — средневековый луарский замок (шато), до 1962 года принадлежавший знатному семейству Бетюнов, наиболее известным представителем которого был первый герцог Сюлли, соратник Генриха IV.

Изначально замок имел большое оборонительное значение. Во время Фронды в нём прятались Анна Австрийская и кардинал Мазарини. В начале XVIII века Вольтер, преследуемый из-за своих сатирических произведений, нашёл здесь убежище от гнева регента Филиппа Орлеанского.

Замок Сюлли-сюр-Луар входит в число замков Луары, включённых в 2000 году ЮНЕСКО в число объектов, составляющих Всемирное наследие.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт замка

Замки Луары
Замки департамента Луаре
Исторические памятники региона Центр — Долина Луары
Появились в 1102 году
Замки, построенные в XII веке
Герцог Сюлли
Вольтер
Французская архитектура эпохи Возрождения